Statisticile sezonului A PFG 1999-2000.

Descriere 
La start s-au aliniat 16 echipe trofeul fiind câștigat de Levski Sofia.

Clasament

Referințe 
 

Sezoane A PFG
A PFG